Mesterholdenes Europa Cup finale 1981 var en fodboldkamp der blev spillet den 27. maj 1981. Kampen blev spillet foran 48.360 tilskuere på Parc des Princes i den franske hovedstad Paris, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1980-81. De deltagende hold var engelske Liverpool og spanske Real Madrid. Det var kulminationen på den 26. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var femte år i træk at et britisk hold var i finalen, og femte år i træk at de vandt.

Det var tredje gang at Liverpool var nået frem til finalen, hvor de vandt i 1977 og 1978. Real Madrid var nået frem til sin niende finale, hvoraf det seks var blevet vundet og to tabt. Seneste sejr kom i 1966. 

Alan Kennedy sørgede for kampen eneste mål, da han otte minutter før tid bragte englænderne foran 1-0.

Kampen blev ledet af den ungarske dommer Károly Palotai.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1980/81  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1981
finale 1981
Liverpool F.C.
Real Madrid
Fodbold i 1981
Sport i Paris